El 6.º Ejército puede referirse al:

Alemania 

 6.º Ejército, durante la Primera Guerra Mundial.
 6.º Ejército, durante la Segunda Guerra Mundial.
 6.º Ejército Panzer, ejército blindado alemán.

Otros países 

 6.º Ejército de la República de China.
 6.º Ejército de los Estados Unidos.
 6.º Ejército de Francia.
 6.º Ejército del Imperio otomano.
 6.º Ejército de la Unión Soviética.
 6.º Ejército de Tanques de Guardias de la Unión Soviética.